Абза́лов — фамилия; имеет женскую форму Абзалова.
 Абзалов, Ариф — председатель исполнительного комитета Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов, Ташкентская область, Герой Социалистического Труда.
 Абзалов, Рем Абзалович (1914—1983) — Герой Советского Союза.
 Абзалов, Шокан (род. 1993) — казахстанский футболист. Примечания